Chippewa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Chippewa Township (Chippewa County, Michigan)
 Chippewa Township (Isabella County, Michigan)
 Chippewa Township (Mecosta County, Michigan)
 Chippewa Township (Ohio)
 Chippewa Township (Pennsylvania)